Spojení písmen P a Q může mít různé významy:

PQ 
 AL-PQ – kód ISO 3166-2 pro okres Peqin
 Pocket Query
 plastochinon
 Process & Quality
 PQ interval v kardiologii